Ігбо — мова у Африці з групи Ква Нігеро-конголезьких мов
 Ігбо — народ у Нігерії